Cold Spring (Kentucky), població dels Estats Units a l'estat de Kentucky.
 Cold Spring (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota.
 Cold Spring (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Cold Spring Harbor, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York.